Notes
 Notes (album)
 Notes (tom poetycki)

Zobacz też 
 IBM Notes